A Pachycephalosauria (jelentése: vastagfejű gyíkok) a madármedencéjű dinoszauruszok egyik kládja. Jól ismert nemei közé tartozik a Pachycephalosaurus, a Stegoceras, a Stygimoloch és a Dracorex. A csoport legtöbb tagja a késő kréta korban élt Észak-Amerika és Ázsia területén. Mind két lábon járó, növényevő vagy mindenevő, vastag koponyával rendelkező állatok voltak. Egyes fosszíliáknál a koponyatető kupolás és több centiméter vastag, míg másoknál lapos vagy ék alakú. Bár a laposfejű pachycephalosaurusokat hagyományosan külön fajok vagy családok tagjainak tekintik, lehetséges, hogy a kupolásfejű felnőttek fiatal utódait képviselik. A kupolát gyakran csomók és/vagy tüskék vették körül.

A középső jura kori Ferganocephale adenticulatum, amely Kirgizisztán területén élt és a kora kréta kori Stenopelix valdensis, melynek maradványaira Németországban találtak rá a legkorábbi pachycephalosaurusokként ismertek, bár Robert M. Sullivan kétségbe vonta, hogy ezek a fajok ebbe a kládba tartoznak.

Ősbiológia
A megvastagodott koponyatető célja erősen vitatott. Gyakran kijelentik, hogy az egyes példányok fejjel rontottak egymásnak, ahogy azt a mai havasi kecskék és keleti pézsmatulkok teszik. Az is felmerült, hogy a pachycephalosaurusok feje, nyaka és teste vízszintesen kiegyenesedett, hogy elvezesse az ütés erejét. Azonban egy olyan dinoszaurusz sem ismert, amely képes volt ilyen testhelyzetet felvenni. Ezzel szemben a pachycephalosaurusok nyakcsigolyái és elülső hátcsigolyái azt mutatják, hogy a nyak S vagy U alakban meghajlott. Emellett a koponya lekerekített formája csökkentette az érintkező felület méretét a fejelés során, és eltérítette az ütést. Az egyéb lehetőségek közé tartozik az oldalirányú csapás, a ragadozók elleni védelem, illetve e kettő együtt. A pachycephalosaurusok széles törzse (ami védelmet nyújtott a létfontosságú szervek számára az oldalt érő támadásokkal szemben) és a Stygimoloch squamosális szarvai (melyek növelték az oldalirányú ütés hatását) hitelt adnak az előbbi lehetőségnek.

Osztályozás

A legtöbb pachycephalosaurus maradvány nem teljes, de rendszerint tartalmazza az egyedi kupolát formáló frontoparietális csont részeit. Ez megnehezíti a taxonómiai azonosítást, ugyanis a Pachycephalosauria csoporton belül a nemek és fajok besorolása szinte teljesen a koponyajellemzők alapján történik. Ennek következtében történelmileg több téves fajt is létrehoztak a kládon belül. Például a Majungatholust egy ideig pachycephalosauridának hitték, de később megállapították, hogy az abelisaurida theropoda, a Majungasaurus példánya. Emellett a Yaverlandiát, egy másik, kezdetben pachycephalosauridaként leírt dinoszauruszt később coelurosaurusként sorolták be. Tovább bonyolítja a helyzetet a pachycephalosaurusok egyedfejlődésének és nemi jellegzetességeinek többféle értelmezése.

Egy 2009-es cikk szerint a Dracorex és a Stygimoloch nem különálló nemek, hanem a Pachycephalosaurus fiatal egyedei.

Taxonómia
A Pachycephalosauria csoportot Teresa Maryańska és Halszka Osmólska definiálta először 1974-ben, alrendként. Csak egyetlen családot soroltak be ide, a Pachycephalosauridae-t. A későbbi kutatók, mint például Michael Benton, a ceratopsiákat és az ornithopodákat magába foglaló Cerapoda alrend alrendágaként helyezték el. 2006-ban Robert Sullivan megjelentette a pachycephalosaurus taxonómia újraértékelését. Sullivan megpróbálta leszűkíteni Maryańska és Osmólska Pachycephalosauria alrendjét az általa elnevezett Pachycephalosauridae családra, mivel annak definiálásához ugyanazokat a diagnosztikus anatómiai jellemzőket használta fel. Emellett elvetette a Paul Sereno filogenetikus tanulmányaiban megjelent újabb definíciót, ami szerint csak a kupolás koponyájú nemek (például a Stegoceras és a Pachycephalosaurus) tartoznak a Pachycephalosauridae családba, míg a bazálisabbak azon kívül a Pachycephalosauria alrendben helyezkednek el. Emiatt a Sullivan által használt Pachycephalosauridae megegyezik a Sereno és Benton által használt Pachycephalosauriával

Sullivan a Pachycephalosauridae családot csak a koponya jellemzői alapján definiálta, a kupola alakú frontoparietális csont tulajdonságait felhasználva. Sullivan szerint egyes kezdetlegesnek tartott fajok esetében e jellegzetesség hiánya vezetett ahhoz, hogy külön sorolták be a kupolás és a kupola nélküli pachycephalosaurusokat; azonban a jóval fejlettebb és feltehetően fiatal, lapos koponyájú példányok (például a Dracorex hogwartsia) maradványainak felfedezése azt jelezte, hogy ez a megkülönböztetés helytelen. Sullivan rámutatott arra is, hogy a Pachycephalosauridae eredeti definíciója a lapostól a kupolaszerűig változó koponyákra koncentrálódott, ezért a laposfejű formák is ebbe a családba sorolandók.

Az alábbi taxonómia Sullivan 2006-os osztályozását követi.

 Pachycephalosauridae család
 Alaskacephale
 Colepiocephale
 Goyocephale
 Hanssuesia
 Homalocephale – feltehetően a Prenocephale fiatal formája
 Prenocephale (beleértve a Sphaerotholust is)
 Stegoceras (beleértve a Ornatotholust is)
 Texacephale
 Tylocephale
 Pachycephalosaurini nemzetség
 Dracorex – feltehetően a Pachycephalosaurus fiatal formája
 Pachycephalosaurus
 Stygimoloch – feltehetően a Pachycephalosaurus fiatal formája
 Pachycephalosauridae incertae sedis (bizonytalan helyzetű)
 Wannanosaurus
 Nomina dubia (kétséges nevek)
 Gravitholus
 Ferganocephale
 Heishansaurus (valószínűleg egy ankylosaurus)
 Micropachycephalosaurus
 „Stegoceras” bexelli

Megjegyzendő, hogy Sullivan a Stenopelixet (melyet néha legbazálisabb tagként a Pachycephalosauriához kapcsolnak) nem találta elég diagnosztikusnak ahhoz, hogy a csoporthoz kapcsolja, inkább az Ornithischia rendbe sorolta be bizonytalan helyzetű nemként (incertae sedis).

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram Thomas E. Williamson és Tomas D. Carr 2002-es elemzése alapján készült.

Jegyzetek

Fordítás

Források
 

 
Kréta időszaki dinoszauruszok